Das Challenger Banque Nationale de Granby 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Granby (Québec). Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 30. Juli bis 7. August 2016 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Granby (Québec)